Алексе́й Льво́в:
 Львов, Алексей — протопоп-иеромонах.
 Львов, Алексей Евгеньевич (1850—1937) — князь, директор Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1896—1917).
 Львов, Алексей Михайлович (?—1653) — князь, дворецкий Михаила Фёдоровича.
 Львов, Алексей Фёдорович (1798—1870) — русский композитор, создатель музыки гимна «Боже, Царя храни!» (1833), скрипач.